Komnénosz Mária (1144–1190), Komnénosz Izsák lánya, I. Mánuel bizánci császár unokahúga és IV. István magyar király felesége
Komnénosz Mária (1152–1182), I. Mánuel bizánci császár lánya, III.Béla (Alexiosz) magyar király jegyese, Monferrati János felesége
Komnénosz Mária (1154 körül–1217), Komnénosz János lánya I. Amalrik jeruzsálemi király második felesége és I. Izabella jeruzsálemi királynő anyja